GameRankings — англоязычный агрегатор рецензий компьютерных игр. Его основная функция заключалась в отслеживании рецензий на компьютерные игры с других сайтов, и, при помощи их комбинирования, публикация среднего рейтинга для каждой игры. Похожую систему используют сайты Metacritic, GameStats и Rotten Tomatoes.

Рейтинги публиковались в виде процентного отношения, основанного на всех принятых к рассмотрению оценках. Оценки брались из различных игровых сайтов и журналов. При этом учитывались не все издания, а только наиболее известные и авторитетные.

По состоянию на октябрь 2008 года база данных сайта содержала более 27 тыс. игр.

Закрытие 

В декабре 2019 года основатели сайта объявили о закрытии GameRankings спустя 20 лет работы. Сайт официально прекратил своё существование 9 декабря 2019 года. После закрытия ссылки на GameRankings перенаправляются на дочерний сайт Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сайты, посвящённые компьютерным играм
Сайты, появившиеся в 2000 году
Сайты CBS Interactive
Агрегаторы рецензий компьютерных игр
Сайты, закрытые в 2019 году